Alessandro Cicognini – compositore italiano
 Giacinto Andrea Cicognini – drammaturgo e librettista italiano
 Jacopo Cicognini – poeta e drammaturgo italiano
 Jeanine Cicognini – giocatrice di badminton svizzera naturalizzata italiana